Black Center ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Black Center (Alabama), im Marshall County
 Black Center (Tennessee), im Benton County